Krause hace referencia a varios artículos:

Personas
Barbara Krause, nadadora alemana y múltiple campeona olímpica;
Brian Krause, actor estadounidense;
Carlos Eduardo Krause, aviador militar argentino;
Chester Krause, coleccionista y empresario estadounidense;
Dieter Krause, deportista alemán;
Enrique Krause Buedo, artista, ilustrador y diseñador argentino y español;
Ernst Hans Ludwig Krause, botánico alemán;
Gundula Krause, violinista alemán;
Johann Wilhelm Krause, botánico alemán;
Judith Marquet-Krause, arqueóloga de origen palestino;
Karl Christian Friedrich Krause, filósofo alemán;
Martin Krause, concertista de piano, compositor y pedagogo alemán;
Otto Krause, fundador de la primera escuela de enseñanza técnica de Argentina en 1899;
Peter Krause, actor estadounidense de cine y televisión;
Tom Krause, cantante finés de ópera;
Wilhelm Krause, anatomista alemán, descubridor de los corpúsculos que lleva su nombre;

Además
Corpúsculos de Krause, que registran la sensación de frío;
Villa Krause, localidad argentina;
Catálogos Krause, serie de catálogos sobre coleccionismo, especialmente monedas y billetes.